Portage Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Portage Township (Porter County, Indiana)
 Portage Township (St. Joseph County, Indiana)
 Portage Township (Houghton County, Michigan)
 Portage Township (Mackinac County, Michigan)
 Portage Township (Minnesota)
 Portage Township (Missouri)
 Portage Township (Hancock County, Ohio)
 Portage Township (Ottawa County, Ohio)
 Portage Township (Wood County, Ohio)
 Portage Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Portage Township (Cameron County, Pennsylvania)
 Portage Township (Potter County, Pennsylvania)
 Portage Township (South Dakota)